Dominikánské náměstí může být:
 Dominikánské náměstí (Brno)
 Dominikánské náměstí (Jablonné v Podještědí)
 Dominikánské náměstí (Litoměřice)